Cette page présente la  en Top 14 et en Challenge européen.

La saison

Pré-saison

Récit de la saison sportive

Statistiques

Statistiques collectives 

|}

|}

Statistiques individuelles

Effectif

Transferts 
Six joueurs arrivent au club tandis que huit le quittent ou mettent fin à leur carrière.

Calendrier

Joueurs en sélection nationale

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Saison 2009-2010 du Top 14
 Challenge européen 2009-2010

Liens externes 
 Site officiel du club

2009-2010
Montpellier